Umsatz steht für:

 Erlös, wertmäßige Erfassung des Absatzes eines Unternehmens
 Umsatz (Naturwissenschaft), die Bilanz der Mengenveränderung einer Grundgröße oder eines Elements
 den Besteuerungstatbestand der Umsatzsteuer
 die Zu- und Abgänge auf einem Girokonto

Siehe auch: